Pescariu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Dinu Pescariu (n. 1974), jucător de tenis
 Ioan Pescariu (1888-1963), deputat 

Nume de familie românești